Laima bezeichnet:
 Laima, mythologische Glücksgöttin
 Laima (Garzê) (来马乡), Gemeinde im Kreis Garzê in der chinesischen Provinz Sichuan
 Laima (Noska), rechter Nebenfluss der Noska in Westsibirien
 Laima (Unternehmen), lettischer Süßwarenhersteller 
 Laima (Vorname), weiblicher Vorname